Sijbrand (voornaam), een Nederlandse en Friese mannelijke voornaam van Germaanse oorsprong.
Personen
 Sybrandt Hansz. Cardinael (1578-1647), Nederlands wiskundige, landmeter en rekenmeester
 Sybrandt van Noordt junior (1659-1705), Nederlands componist en musicus